Натуральне число 1547
 1547 рік до нашої ери
 1547 рік нашої ери